Триольо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина. Население — 70 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Web oficial Triollo

Муниципалитеты Паленсии